«Вампиры: День мёртвых» () — фильм Томми Ли Уоллеса, сочетающий в себе элементы фильма ужасов и вестерна.

Сюжет 

Профессиональный истребитель вампиров Дерек Блисс объединяет усилия с прошедшим боевое крещение священником Адамом Гито для того, чтобы отправиться в опасное путешествие в Мексику, где царит ужас, нагнетаемый могущественной вампирессой по имени Уна, которая собирает армию кровожадных демонов.

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2001 года
Фильмы о вампирах
Фильмы США 2001 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Сиквелы фильмов ужасов
Молодёжные фильмы